Het ATP-toernooi van Antwerpen 1997 (met de officiële naam The European Community Championship 1997) werd gespeeld van 17 tot en met 23 februari 1997. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Sportpaleis Antwerp in de Belgische stad Antwerpen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Antwerpen
ATP-toernooi van Antwerpen